V Commissione permanente della Camera dei Deputati (1948-1958) – denominazione della Commissione Difesa della Camera dei deputati nella I e II legislatura della Repubblica Italiana
 V Commissione permanente della Camera dei Deputati (1958-in corso) – denominazione della Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati a partire dalla III legislatura della Repubblica Italiana